Morandi, olasz családnév
 Morandi román könnyűzenei együttes

egyéb
 Morandi híd 1967-ben átadott, 2018-ban részben leomlott közúti híd Genovában